28-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  в Вильнюсе в 1984 году по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок, в том числе, 10 мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны во второй раз стала Алевтина Лазаренко. Набравших равное количество очков Екатерину Сорокину, Зинаиду Белкину и Аниту Ивансоне разделил коэффициент. Худший он оказался у Ивансоне, которая осталась без медали.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1985 №1

Женщины
1984 год в шашках
Спорт в Литве в 1984 году
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Чемпионаты СССР в 1984 году